Michel Noël peut faire référence à :
 Michel Noël (1922-1993), de son vrai nom Jean-Noël Croteau, chanteur et acteur québécois, connu pour avoir interprété le rôle du « Capitaine Bonhomme » ;
 Michel Noël (1944-2021), écrivain québécois ;
 Michel Noël du Payrat (1925-2020), général de corps d'armée français.